Чемпионат Франции по международным шашкам среди мужчин 2008 года  прошёл в Ланьоне с по августа по круговой  системе.  В нём приняли участие 12 спортсменов. В восьмой раз чемпионат выиграл Арно Кордье. Второе место вновь завоевал Флобер Ндонзи из Камеруна. Флобер живет во Франции с 2004 года и по правилам Французской Федерацией шашек (FFJD), возможно участие иностранца в  чемпионате, если он живет во Франции не менее трех лет.

 —  Арно Кордье

 —  Флобер Ндонзи

 —  Андре Беркот

Результаты

Ссылки 
 турнирная таблица с фотографиями на сайте KNDB

Спорт во Франции в 2008 году
2008 год в шашках
Спорт в Ланьоне
Август 2008 года